Del Norte steht für:

Del Norte (Colorado)
Del Norte County, Kalifornien